Поликанин - фамилия: